Олимпијски турнир у одбојци на песку за мушкарце на ЛОИ 2012. одржан је на платоу Гардијског коњичког мањежа у централном Лондону, у периоду између 28. јула до 9. августа 2012. године. Учествовале су укупно 24 екипе из 19 земаља (5 земаља је имало по максимално дозвољена два пара).

У прелиминарној фази такмичења екипе су подељене у 6 група са по 4 тима. Након групне фазе пласман у осмину финала обезбедиле су по две првопласиране екипе из свих 6 група, две најбоље трећепласиране екипе и два победника елиминационог баража између преостале четири трећепласиране екипе.

Освајачи медаља

Учесници

Групна фаза 

Жреб за групну фазу такмичења одржан је 19. јула 2012. у Клагенфурту (Аустрија). Екипе су подељене у 6 група са по 4 тима на основу пласмана на ранг листи. У елиминациону фазу су се пласирале по две првопласиране екипе из сваке групе и два најбоља трећепласирана тима. Преостала четири трећепласирана тима играли су додатни бараж за једно преостало место у осмини финала.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Бараж

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за бронзу

Утакмица за злато

Види још 
 Одбојка на Летњим олимпијским играма 2012.
 Одбојка на песку за жене на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница на сајту ФИВБ

Одбојка на песку на Летњим олимпијским играма
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2012.